Die Saison 2006/07 war die achte Spielzeit der HockeyAllsvenskan als zweithöchste schwedische Eishockeyspielklasse.

Modus 
In der Hauptrunde absolvierten die 16 Mannschaften jeweils 45 Spiele. Die vier bestplatzierten Mannschaften der HockeyAllsvenskan qualifizierten sich für die Kvalserien, in der sie auf die beiden Letztplatzierten der Elitserien trafen, wobei die beiden Erstplatzierten der Kvalserien in der folgenden Spielzeit in der Elitserien spielen durften. Während die drei Erstplatzierten der HockeyAllsvenskan direkt für die Kvalserien qualifiziert waren, spielten die Mannschaften auf den Plätzen 4 bis 7 den letzten Kvalserien-Teilnehmer im Playoff-Modus untereinander aus. Die beiden Letztplatzierten der HockeyAllsvenskan mussten in der Abstiegsrunde gegen die drei besten Mannschaften der Division 1 antreten, wobei die beiden Erstplatzierten in der folgenden Spielzeit in der HockeyAllsvenskan spielen durften.

Für einen Sieg nach regulärer Spielzeit erhielt jede Mannschaft drei Punkte, für einen Sieg nach Overtime gab es zwei Punkte, bei einer Niederlage nach Overtime und einem Unentschieden gab es einen Punkt und bei einer Niederlage nach regulärer Spielzeit null Punkte.

Hauptrunde

Tabelle 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, U = Unentschieden, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen

Playoffs

Erste Runde 
 IK Nyköping – VIK Västerås HK 2:0 (4:3, 3:1)
 Växjö Lakers – IF Björklöven 1:2 (2:1 n. V., 4:5 n. V., 2:6)

Zweite Runde 
 IK Nyköping – IF Björklöven 1:2 (4:5 n. V., 3:1, 1:5)

Kvalserien 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, U = Unentschieden, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen

Abstiegsrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, U = Unentschieden, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen

Der IFK Arboga verzichtete auf die Teilnahme an der Abstiegsrunde und stieg freiwillig ab.

Weblinks 
 

2006
Eishockeysaison 2006/07